Il singolare del torneo di tennis Toray Pan Pacific Open 2006, facente parte del WTA Tour 2006, ha avuto come vincitrice Elena Dement'eva che ha battuto in finale Martina Hingis 6-2, 6-0.

Teste di serie 

 Marija Šarapova (semifinali)
 Elena Dement'eva (campionessa)
 Nathalie Dechy (secondo turno)
 Anastasija Myskina (semifinali)

 Nicole Vaidišová (quarti di finale)
 Daniela Hantuchová (secondo turno)
 Elena Lichovceva (quarti di finale)
 Ana Ivanović (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Toray Pan Pacific Open 2006